Сергей Юрьевич Григорьев: Григорьев, Сергей Юрьевич (1958—2022) — советский актёр-кукловод, музыкант, сценарист.
 Григорьев, Сергей Юрьевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист.